Sachar Grigorjewitsch Tschernyschow ist der Name folgender Personen:

* Sachar Grigorjewitsch Tschernyschow (Generalfeldmarschall) (1722–1784), russischer Generalfeldmarschall, Kriegsminister
 Sachar Grigorjewitsch Tschernyschow (Dekabrist) (1796–1862), russischer Rittmeister und Dekabrist